El nombre de Marcos Fernández puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Marcos Fernández (Siglo XVII). Escritor e intérprete (maestro de lenguas) español.
 Marcos Fernández Correa (Siglo XVII). Pintor español que fue discípulo y miembro de la academia de Bartolomé Esteban Murillo.
 Marcos Fernández Fernández (1937-1998). Empresario, constructor y dirigente deportivo español
 Marcos Fernández (nacido en 1982). Futbolista argentino.